Microparasellus är ett släkte av kräftdjur. Microparasellus ingår i familjen Microparasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Microparasellus